Pechan ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Pechan (1906–1960), österreichischer Verleger und Begründer der Perlen-Reihe
 Herbert Pechan (1918–1944), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Schmidt-Pechan-Prisma